Сой  — арбан в Тандинского кожууне Республики Тыва. Входит в состав Балгазынского сумона. Население 54 человека (2007).

История

География 
арбан находится в центральной части республики, в Тувинской котловине у р. Сой.

Возле арбана в направлении юго-запад, в Сой впадает река Балгазын-Суг. К северной окраине примыкает лесной массив Балгазынский Бор. 
Уличная сеть
Малый Сой пер., ул. Лесная, ул. Санаторная, ул. Шоссейная
 климат
Арбан, как и весь Тандинский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население 

Национальный состав — тувинцы 79 %, согласно Всероссийской переписи населения 2002 года.
 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Бай-Хаак: 56 км.

столицы республики Кызыл: 97 км.
 Ближайшие населённые пункты
Балгазын 4 км, Владимировка 5 км, Кызыл-Арыг (Кызларик) 8 км, Краснояровка 12 км, Ильинка 21 км, Шамбалыг 27 км

Инфраструктура 
ГБУ Противотуберкулезный санаторий Балгазын

Транспорт 
Через Сой проходит региональная автодорога 93Н-36.

Ссылки 
 Сой на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Тандинского кожууна